Gastón Rodríguez Maeso – calciatore uruguaiano
 José López Maeso – ex tennista spagnolo
 Maximiliano Rodríguez Maeso – calciatore uruguaiano